In the Good Old Days (When Times Were Bad) () — третий студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 15 февраля 1969 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон